Volturno bedeutet:

 Volturno, einen Fluss in Italien
 Volturno (Schiff, 1906), ein 1913 gesunkenes Passagierschiff
 Volturno (Schiff, 1916), ein 1918 versenktes Frachtschiff